The Jean-Luc Ponty Experience with The George Duke Trio — джазовый альбом Жана-Люка Понти, выпущенный в США в 1969 году (см. 1969 год в музыке), на лейбле . Считается одним из самых ранних примеров джаз-фьюжна. Также это был третий по счёту альбом в карьере Джорджа Дюка.

История 
Альбом Jean-Luc Ponty Experience with The George Duke Trio был записан в Голливуде, Калифорния, в середине сентября 1969 года. Ряд джазовых музыкантов ранее экспериментировали с джаз-рок фьюжном, который потом стал популярным в 1970-е годы, но именно Жан-Люк Понти стал одним из первых, который записал всё это на виниле. Для исследования нового направления фьюжна Понти вдохновился Майлзом Дэвисом и стал одним из первых джазовых музыкантов, который применил в записях электрическую скрипку. Позднее, в 1970-е годы, он стал использовать 5- и 6-струнные скрипки и стал первым, кто начал разбавлять звучание скрипки применением MIDI, искаженного сигнала, эффекта фэйзера, и педали Wah-wah.

Переиздания 
 В 1980 и в 1991 годах Jean-Luc Ponty Experience with the George Duke Trio был переиздан на лейбле Pausa Records.
 В 1993 году Jean-Luc Ponty Experience with the George Duke Trio был переиздан на CD лейблом .

Отзывы на обложке диска 
«Жан-Люк Понти — молодое чудо и мой кандидат на звание „Джазмен года“» — , Los Angeles Times

«Жан-Люк Понти своей смесью рока и джаза буквально вызвал электрический озноб по всем стенам клуба .» —

Список композиций 
 «Foosh» (George Duke) — 8:48
 «Pamukkale» (Wolfgang Dauner) — 6:15
 «Contact» (Jean-Luc Ponty) — 7:03
 «Cantaloupe Island» (Herbie Hancock) — 8:20
 «Starlight, Starbright» (Jean-Bernard Eisinger) — 9:00

Участники записи 
Музыканты
 Жан-Люк Понти — электроскрипка
 Джордж Дюк — электрическое фортепиано
 Джон Херд — контрабас
  — ударные
Технический персонал
 Дик Бок — продюсер
 Дэвид Бранд — звукоинженер
 L’Goeque — иллюстрации к обложке

Примечания

Ссылки 
  Answers.com
 Jean-Luc Ponty Discography
 Official George Duke site
  Music Match.com Entry
  Jean-Luc Ponty Official site

Концертные альбомы 1969 года
Альбомы Джорджа Дюка
Джазовые альбомы США